Talgbaum ist der Name folgender Pflanzenarten:

 Allanblackia floribunda, Clusiaceae
 Javanischer Talgbaum (Litsea calophylla), Lorbeergewächse (Lauraceae)
 Gagelstrauch (Myrica gale), Gagelstrauchgewächse (Myricaceae)
 Pentadesma butyraceum (Afrikanischer Butterbaum oder Talgbaum), Clusiaceae
 Triadica cochinchinensis (Bergtalgbaum), Wolfsmilchgewächse
 Chinesischer Talgbaum (Triadica sebifera), Wolfsmilchgewächse (Euphorbiaceae)
 Vateria indica, Flügelfruchtgewächse